Ceremony — álbum da banda britânica The Cult
Ceremony: Remixes & Rarities — álbum do músico Santana
The Ceremony — filme estadunidense de 1963

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema]]